

Бесолт — місто, штат Колорадо
 Бесолт — місто, штат Айдахо

Див. також 
 Базальт